Nowa Fundlandia – wyspa u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej
 Nowa Fundlandia i Labrador – prowincja w Kanadzie
 Nowa Fundlandia – kolonia brytyjska istniejąca w latach 1583-1907
 Nowa Fundlandia – dominium brytyjskie istniejące w latach 1907-1949